Flieg, Vogel, flieg! ist der deutsche Titel zweier tschechischer Filme:

 Flieg, Vogel, flieg! (1978), Originaltitel Let, ptáku, let!
 Flieg, Vogel, flieg! (1988), Originaltitel Vlakári